Fagius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Gunnel Fagius
 Hans Fagius
 Jan Fagius
 Paul Fagius